Slovo hypocentrum má následující významy:

 hypocentrum – ohnisko zemětřesení
 Hypocentrum – poradenská instituce Modré pyramidy